PFE steht für:
 Pfizer (NYSE:PFE), US-amerikanischer Pharmakonzern
 Pacific Fruit Express
 PolyGram Filmed Entertainment, heute Teil der Universal Music Group

pfe steht für:
 Peere (ISO-639-3-Code), Mitglied der Duru-Sprachgruppe innerhalb der Savannensprachen Afrikas

Abkürzung